Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 1995/96 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 1995/96 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Als einziger Verein setzte der Skakklubben K41 in allen Wettkämpfen die gleichen 8 Spieler ein, Gistrup Skakforening ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 12. Insgesamt kamen 77 Spieler zum Einsatz, von denen 47 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Poul Rewitz (Skolernes SK) mit 7 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Lars Schandorff (SK K41). Neben Rewitz erreichten mit Michael Madsen (SK 1934 Nykøbing) und Jan Christensen (Skolernes SK) zwei weitere Spieler 100 %, wobei Madsen zweimal eingesetzt wurde, Christensen einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei der Arbejdernes Skakforening af 1904 spielende Nils Specht Nilsson (* 1935), jüngster Spieler der beim Århus Skakklub spielende Nicolai Vesterbæk Pedersen (* 1977).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Skakklubben K41

Skolernes Skakklub

Espergærde Skakklub

Skakklubben Sydøstfyn

Århus Skakklub

SK 1934 Nykøbing

Arbejdernes Skakforening af 1904

Gistrup Skakforening

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Aus den Wettkämpfen Skakklubben Sydøstfyn - Skakklubben K41 und Skakklubben Sydøstfyn - Gistrup Skakforening fehlt jeweils ein Einzelergebnis.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 1995
Schach 1996